Владимир Фёдорович Костенко () — звеньевой колхоза имени Ленина Кореновского района Краснодарского края. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 24 июня 1925 года в станице Кореновская ныне городе Кореновск Краснодарского края.

В 1939 году сел за трактор, а 24 июня 1941 года в день своего рождения пришёл в военкомат проситься на фронт. Но военком и слушать не стал 16-летнего парня. Когда в июле 1942 года пришлось эвакуировать технику в лесные дебри прибрежья Лабы, Владимир перегонял один из тракторов. После освобождения родной станицы от немцев, парень вновь отправился к военкому. На этот раз возражений не было, «…но только после того, как вернёте трактора назад» — приказал комиссар. Поэтому он задержался и не был послан в учебку, как другие его сверстники, призванные в армию в 1943 году.

Но долго воевать ему не пришлось, в боях при взятии «Голубой линии» он был тяжело ранен. Осколок, застрявший рядом с позвоночником, вытащить было невозможно. Врач сказал родственникам, забиравшим его из госпиталя, что парень будет прикован к постели.

Уже через три месяца он сел за трактор. Вначале были страшные боли — до потери сознания в тракторе, но со временем осколок «смирился» с тем, что для парня из Кореновской он не смертелен. Так и прожил Владимир Фёдорович со своей «наградой» не жалуясь и не унывая.

Разбираясь в технике не хуже профессора, он постоянно что-то изобретал и на работе, и дома. Возле дома он соорудил «ветряк» вырабатывающий электричество и освещающий не только свой дом, но и фонарь на улице. Его достижения были отмечены золотой медалью ВДНХ, а в 1963 году он стал обладателем бронзовой медали ВДНХ, к этому времени возглавляя механизированное звено в колхозе имени В. И. Ленина Кореновского района Краснодарского края.

За получение высоких урожаев награждён орденом Ленина (1964).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия, Костенко Владимиру Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Награды 
Золотая медаль «Серп и Молот» (08.04.1971);
 Орден Ленина (31.12.1965)
 Орден Ленина (08.04.1971)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 и другими

Память 

 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Трактористы
Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Краснодарского краевого совета
Герои Социалистического Труда Краснодарского края